Il 28º Campionato Asiatico Maschile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA Asia Championship 2015) si è svolto in Cina, nella città di Changsha, dal 23 settembre al 3 ottobre 2015. La  ha vinto il titolo per la sedicesima volta.

I Campionati asiatici maschili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali del continente, organizzata dalla FIBA Asia. Il torneo serve anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi 2016 in Brasile.

Squadre qualificate

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Incontri dal 13º al 16º posto

Semifinali 13º-16º posto

Finale 15º posto

Finale 13º posto

Secondo turno

Gruppo E

Gruppo F

Incontri dal 9º al 12º posto

Semifinali 9º-12º posto

Finale 11º posto

Finale 9º posto

Fase finale

Quarti di finale

Semifinali 5º-8º posto

Semifinali

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Finale 3º posto

Finale

Classifica finale

Riconoscimenti giocatori 
MVP del torneo:  Yi Jianlian

Miglior quintetto del torneo
  Jayson Castro
  Guo Ailun
  Samad Nikkhah Bahrami
  Yi Jianlian
  Zhou Qi

Note

Voci correlate 
 Federazione Internazionale Pallacanestro
 FIBA Asia
 Campionati Asiatici Maschili di Pallacanestro

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2015
2015